

Sigle 
 Melanocyte Stimulating Hormone' – ormone melanotropo, ormone secreto dall'ipofisi

Codici 
 MSH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Masirah (Oman)
 msh – codice ISO 639-3 della lingua masikoro